Kornejew ist der Familienname folgender Personen:

 Andrei Nikolajewitsch Kornejew (1974–2014), russischer Schwimmer
 Igor Wladimirowitsch Kornejew (* 1967), russischer Fußballspieler und -trainer
 Konstantin Nikolajewitsch Kornejew (* 1984), russischer Eishockeyspieler
 Oleg Anatoljewitsch Kornejew (* 1969), russischer Schachspieler

Siehe auch:
 Korneev